Полозкова — женская форма фамилии .
 Полозкова, Вера Николаевна (род. 1986) — российская поэтесса, актриса и певица.
 Полозкова, Наталья Фёдоровна (в девичестве Козло́ва; род. 1972) — российская конькобежка, участница Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.